Stefan Noesen (né le  à Plano, dans l'État du Texas aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Il remporte la Coupe Calder 2022 avec les Wolves de Chicago.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 || Whalers de Plymouth || LHO ||33 ||3 ||5 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Whalers de Plymouth || LHO ||68 ||34 ||43 ||77 ||80 ||11 ||6 ||5 ||11 ||16 
|-
|2011-2012 || Whalers de Plymouth || LHO || 63|| 38|| 44|| 82|| 74|| 7|| 7|| 8|| 15||4
|-
|2012-2013 || Whalers de Plymouth || LHO || 51|| 25|| 28|| 53|| 43|| 15|| 7|| 12|| 19|| 24
|-
|2013-2014 || Admirals de Norfolk || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||4 ||0 ||4 ||4 ||4 
|-
|2014-2015 || Admirals de Norfolk || LAH || 27 || 7 || 9 || 16 || 27 || -|| -|| -|| -||-
|-
|2014-2015 || Ducks d'Anaheim || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -||-
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH || 65 || 10 || 22 || 32 || 56 || 9 || 2 || 5 || 7 || 2
|-
| 2015-2016 || Ducks d'Anaheim || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || Gulls de San Diego || LAH || 22 || 6 || 9 || 15 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Ducks d'Anaheim || LNH || 12 || 2 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Devils du New Jersey || LNH || 32 || 6 || 2 || 8|| 22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Devils du New Jersey || LNH || 72 || 13 || 14 || 27 || 36 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH || 41 || 3 ||  5 || 8 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||6 || 1 || 0 || 1|| 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 22 || 14 || 8 || 22|| 58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sharks de San José || LNH || 34 || 6 || 2 || 8 || 32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Barracuda de San José || LAH || 12 || 2 || 4 || 6 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Marlies de Toronto || LAH || 4 || 1 || 2 || 3 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Wolves de Chicago || LAH ||  || 

| 205 || 31 || 23 || 54 || 122 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4

Notes et références 

Naissance en février 1993
Naissance à Plano (Texas)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Whalers de Plymouth
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Champion de la Coupe Calder